Genouillé (Charente-Maritime)
 Genouillé (Vienne)